John Robartes kan syfta på:

* John Robartes, 1:e earl av Radnor (1606–1685), engelsk politiker
 John Robartes, 4:e earl av Radnor (1686–1757), brittisk peer